Кубок мира по хоккею с мячом среди женских команд  2015 — турнир по хоккею с мячом, который прошёл 9—11 октября 2015 года, в шведском городе Эдсбюне.

Участники турнира 
В турнире приняли участие 10 команд: 8 из Швеции и по одной из России и Финляндии. Команды были разбиты на две группы.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Матчи по итогам группового раунда

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок мира по хоккею с мячом
2015 год в хоккее с мячом